Forton est un nom porté entre autres par :

Patronyme
 Francis Forton (né en 1962), joueur belge de billard carambole
 Françoise Forton (1957-2022), actrice brésilienne
 Jean Forton (1930-1982) écrivain français
 Louis Forton (1879-1934), dessinateur de bandes dessinées, père des Pieds Nickelés
 Gérald Forton (1931-2021), son petit-fils, également dessinateur de bandes dessinées
 Famille de Forton, famille de la noblesse française subsistante sur preuves de noblesse faites en 1758, marquis en 1817, Languedoc-Roussillon

Toponyme
Angleterre
 Forton, village et paroisse civile du Hampshire
 Forton, village et paroisse civile du Lancashire
 Forton, paroisse civile du Somerset
 Forton, village et paroisse civile du Staffordshire

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme